Асерхово — посёлок в Собинском районе Владимирской области России, центр Асерховского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен в 18 км на юго-восток от райцентра Собинки, в 3 км от озера Исихра.

История 
Основан в 1952 году в связи с созданием Асерховского торфопредприятия. С 1969 года посёлок являлся центром Асерховского сельсовета. До начала XXI века в посёлке была ветка железной дороги до станции Улыбышево на линии Владимир — Тумская.

Население

Инфраструктура 
В посёлке расположены Асерховская средняя общеобразовательная школа (открыта в 1955 году), детский сад № 6 "Ёлочка", центр народного художественного творчества, фельдшерско-акушерский пункт, участковый пункт полиции, отделение федеральной почтовой связи.

Экономика 
 завод «Автоприборкомплекс» (автозапчасти)

Примечания

Ссылки 
 Узкоколейная железная дорога Асерховского торфопредприятия 

Населённые пункты Собинского района